Желанное — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области. Входил в состав Весновского сельского поселения.

Население

История 
В 1946 году Хенскишкен был переименован в посёлок Желанное.

Примечания 

Населённые пункты Краснознаменского района